Bredenbeck ist der Name folgender geografischer Orte:

 Bredenbeck, Ortschaft der Gemeinde Wennigsen in der Region Hannover, Niedersachsen
 Bredenbeck (Brilon), Wüstung in Nordrhein-Westfalen
 Bredenbeck (Reith), Wohnplatz im Landkreis Stade, Niedersachsen

Bredenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peter Brandl-Bredenbeck (* 1959), deutscher Sportwissenschaftler
 Julius Bredenbeck (1907–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Bredenbeck (* 1977), deutscher Kunsthistoriker